— титул в интеллектуальных японских единоборствах:

 Дзюдан — титул в го.
 Дзюдан — титул в сёги.